Benjamin Lüthi est un footballeur suisse, né le  à Thoune. Il occupe le poste de milieu de terrain.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 FC Thoune
 Champion de Suisse D2 : 2010

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1988
Naissance à Thoune
Footballeur suisse
Sportif bernois
Joueur du FC Thoune
Joueur du Grasshopper Club Zurich